Па́вел Алекса́ндрович Неха́йчик (; ) — белорусский футболист, полузащитник. Один из лучших игроков в истории БАТЭ.

Карьера

Клубная 

Воспитанник минских «Олимпии» и «Смены». Первый тренер — Сергей Владимирович Полещук.

Профессиональную карьеру начал в борисовском БАТЭ в 2005 году, выступая за дубль. В 2007 году дебютировал в чемпионате и стал лучшим бомбардиром сезона среди дублёров. С 2008 года — игрок основного состава БАТЭ. Дважды (2009, 2010) включался БФФ в список 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии.

Участник Лиги чемпионов 2008/09 (забил по 1 мячу в выездных матчах против «Андерлехта» и петербургского «Зенита») и сезонов Лига Европы УЕФА 2009/10 и 2010/11 (на счету хет-трик в ворота «Хабнарфьордюра», 1 гол в матче против «Копенгагена» и 2 гола в двухматчевом противостоянии с киевским «Динамо») в составе БАТЭ. Также помог жёлто-синим пробиться в Лигу чемпионов сезона 2011/12.

31 августа 2011 года заключил 3-летнее соглашение с московским «Динамо». 29 января 2013 года соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. За время в «Динамо» Нехайчик провёл в составе бело-голубых в общей сложности 17 матчей и отличился одним забитым голом.

30 января 2013 года вернулся в БАТЭ, подписав контракт на 2 года. В сезоне 2013 был игроком основы. Выступал преимущественно на позиции флангового полузащитника, иногда использовался как центральный нападающий. Во второй половине сезона потерял место в стартовом составе и стал появляться на поле после выхода на замену.

13 февраля 2014 года подписал контракт сроком на 2,5 года с российским клубом «Томь». В весенней части сезона 2015/16 получив травму выбыл до конца сезона.

16 июня 2016 года заключил контракт с российским клубом «Оренбург» по схеме «1+1». Начинал сезон 2016/17 в качестве игрока основы. 16 октября отметился хет-триком в победном для «Оренбурга» домашнем матче против «Томи», данная победа стала первой для клуба с момента участия в РФПЛ. Начало сезона 2017 пропустил из-за травмы, после восстановления стал реже появляться на поле. В июне 2017 голами покинул клуб в качестве свободного агента.

Летом 2017 года стал игроком брестского «Динамо». В составе команды закрепился в качестве основного левого полузащитника. В июле 2018 года стал капитаном команды. В январе 2019 года появилась информация о возможном переходе Нехайчика в минское «Динамо», однако позднее полузащитник продлил контракт с брестским клубом. В сезоне 2019 с двенадцатью голами стал лучшим бомбардиром клуба.

В январе 2020 года вернулся в БАТЭ. Стал одним из основных игроков борисовчан. В сезоне 2021 в связи с травмой Станислава Драгуна исполнял функции капитана команды. 

19 января 2022 года объявил о завершении игровой карьеры.

В сборной 
Бронзовый призёр молодёжного чемпионата Европы 2011 в Дании. Выступал за олимпийскую сборную Белоруссии в товарищеских матчах.

В национальной сборной Белоруссии дебютировал 10 августа 2011 года в товарищеском матче со сборной Болгарии в Минске (1:0).

В составе сборной участвовал в отборочном турнире к чемпионату Европы 2012 и отборочном турнире к чемпионату мира 2014.

Достижения 
БАТЭ
 Чемпионат Белоруссии (6): 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013
 Кубок Белоруссии (3): 2009/10, 2019/20, 2020/21
 Суперкубок Белоруссии (3): 2010, 2011, 2013

«Динамо» Москва
 Финалист кубка России: 2011/12

«Томь»
 Бронзовый призёр ФНЛ : 2015/16

«Динамо» Брест
 Чемпион Белоруссии: 2019
 Кубок Белоруссии: 2017/18
 Суперкубок Белоруссии (2): 2018, 2019

Сборная Белоруссии (до 21)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы (до 21): 2011

Личные
 В списках 22 лучших футболистов чемпионата Белоруссии (4): 2009, 2010, 2019, 2020
 Трофей «BelSwissBank» им. Александра Прокопенко в номинации «За футбольный талант и самоотдачу в игре за Беларусь»: 2011

Статистика

Клубная

В сборной 

Итого: 37 матчей / 3 гола; 14 побед, 7 ничьих, 16 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на официальном сайте «Томи»
 Профиль  на официальном сайте БАТЭ

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Оренбург»
Игроки ФК «Динамо-Брест»
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса